Bernhard Balkenhol ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Balkenhol (Politiker) (1914–2004), deutscher Politiker
 Bernhard Balkenhol (Künstler) (* 1951), deutscher Künstler und Hochschullehrer